zęby (zob. też zęby człowieka)
 Ząb – skała w grupie Czarciego Korytarza w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Ząb – wieś w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, w gminie Poronin
Ząb to także element pewnych urządzeń lub przedmiotów:
 Grzebień (przedmiot)
 Koło zębate
 Piła
 Widły
 Grabie
 Raki wspinaczkowe

Zobacz też